Ганьоа́ () — город на юге Кот-д’Ивуара. Административный центр области Фромаже, а также одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город находится в южной части области, на правом берегу реки Гбере (бассейн реки Сасандра), на расстоянии приблизительно 100 километров к юго-западу от столицы страны Абиджана. Абсолютная высота — 210 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1998 года численность населения города составляла 107 124 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

Экономика 
Основой сферой занятости населения города является сельское хозяйство. В окрестностях Ганьоа выращивают маниок, какао, кукурузу, ямс, рис, кофе и другие культуры.

Транспорт 
К западу от города расположен небольшой  (ICAO: DIGA, IATA: GGN).

Спорт 
Местный футбольный клуб «Ганьоа» выступает на стадионе, названном в честь Виктора Бьяка-Бода.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара